Ajuy puede referirse a:

En España 
 Ajuy es una región y un caserío del municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura.

En Filipinas 
 Ajuy, municipio perteneciente a la provincia  de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).